Rompol est :
 un genre littéraire à part entière créé par Fred Vargas, où la narration est empreinte d'humour, de liberté, et de poésie ;
 l'abréviation de « roman policier » ;
 le nom d'une maison d'édition suisse, RomPol.